Dehaye peut désigner :
 Marcel Dehaye (1907-1990), est un journaliste, romancier et éditeur belge ;
 Pierre Dehaye (1921-2008), haut fonctionnaire français.